Henk Evers (atleet), Nederlands atleet (gespecialiseerd in hink-stap-springen)
 Henk Evers (burgemeester) (1953), Nederlands burgemeester